Rieden (Alemanha) - um município na região administrativa de Oberpfalz, estado de Baviera, na Alemanha
 Rieden (Suíça) - uma comuna no cantão de São Galo, na Suíça

Desambiguação